Frullani är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emilio Frullani (1810–1879), italiensk poet
 Giuliano Frullani (1795–1834), italiensk matematiker
 Leonardo Frullani (1756–1824), italiensk politiker